Immikkoortugajik bezeichnet:
 Immikkoortugajik (Insel, Skjoldungen), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Immikkoortugajik (Insel, Timmiarmiit Kangertivat), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland